Egy életre szól (album), az Omega együttes 15. stúdióalbuma
 Egy életre szól (kislemez), fenti album címadó dala.